de Havilland DH.89 Dragon Rapide, un tipus d'avió famós per haver traslladat al general Francisco Franco el dia del cop d'estat del 18 de juliol; o
 Dragon Rapide (pel·lícula), pel·lícula protagonitzada per Juan Diego sobre l'avió famós.